L1, L 1 oder L-1 steht für:
 den ersten Außenleiter in der Elektrotechnik 
 L1CAM, ein Gen bzw. dessen Genprodukt, siehe Neurales Zelladhäsionsmolekül L1
 eine L1-Sprache, siehe Bilinguismus
 L1 Outerwear, eine US-amerikanische Bekleidungsfirma
 einen Lagrange-Punkt
 LetterOne, eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Luxemburg
 Limburg 1, eine Rundfunkanstalt in der niederländischen Provinz Limburg
 Linie L1 der Metro Barcelona
 Linie L1 der Metro Moskau
 Pfälzische L 1, Schmalspurlokomotiven der Pfalzbahn
 Stinson L-1, ein leichtes Verbindungs- und Beobachtungsflugzeug der US-Streitkräfte
 den ersten Wirbel der Lendenwirbelsäule
 das L1-Dermatom
 der -Raum in der Mathematik
 die 1 norm für Distanzmessungen in der Mathematik
 der VW L1, ein Ein-Liter-Auto von Volkswagen 
 Lehramt an Grundschulen
 Induktivität 1, nummeriertes Bauteil in einem Schaltplan der Elektrotechnik

Siehe auch:
 LI

L1